Paranormal Ascendancy (meglio conosciuto come 3 A.M.) è un film horror del 2008 diretto da Sidney Mansa Winters.

Trama

Distribuzione
In America il film è conosciuto con il nome 3 A.M. mentre il titolo più diffuso (Paranormal Ascendancy) deriva dalla distribuzione inglese.
La pellicola è uscita direttamente in DVD ed è inedita in Italia.

Accoglienza
Il film è stato stroncato dalla critica. Sul sito di recensioni IMDb ha ricevuto voto 2,9 su 10.

Voci correlate
Paranormal Insanity
Paranormal Entity 2
Paranormal Activity
Atrocious

Collegamenti esterni
 

Film horror